Марьяна Александровна Беца (, род. 1 января 1978, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский дипломат. Магистр международного права. Чрезвычайный и полномочный посланника второго класса. Действующий чрезвычайный и полномочный посол Украины в Эстонии с 12 декабря 2018 года. Спикер Министерства иностранных дел Украины в 2015—2018 гг.

Биография 
Родилась 1 января 1978 года в Киеве.

В 1994—1999 гг. училась в Институте международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко, где получила степень магистра международного права и квалификацию переводчика английского языка. Проходила стажировку в  в августе 2003 года, в центре образования и профессиональной подготовки министерства иностранных дел Индонезии в октябре 2010 года, в тренинг-центре Международной морской организации (IMO) в мае 2011 года, в  в апреле 2012 года, курс «Публичная дипломатия и СМИ» в США в июне 2016 года.

Владеет русским и английским языками и основами французского языка.

Поступила на дипломатическую службу в марте 2001 года. В 2001—2005 гг. — атташе, третий и второй секретарь отдела международно-правового сотрудничества договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины. С февраля 2005 по июнь 2009 года работала вторым и первым секретарём в посольстве Украины в Нидерландах. Была членом украинской юридической команды по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Чёрном море, которое рассматривалось в Международном суде ООН. В 2009—2012 гг. — первый секретарь, советник, начальник отдела международного права и законодательства в сфере внешней политики Министерства иностранных дел Украины. С октября 2012 по июль 2015 года работала советником в постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 15 июля 2015 года возглавляла управление информацией, была спикером Министерства иностранных дел Украины. В ноябре 2018 года Марьяну Бецу на посту спикера Министерства иностранных дел Украины сменила Екатерина Зеленко.

Президентским приказом Петра Порошенко 22 декабря 2017 года Марьяне Беце присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Президентским приказом Петра Порошенко 13 сентября 2018 года назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонии. 12 декабря вступила в должность. 14 декабря вручила верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Кальюлайд. Сменила Виктора Крыжановского.

Замужем.

Примечания 

Женщины-дипломаты Украины
Послы Украины в Эстонии